Juarense  es un gentilicio que puede hacer referencia a:

Ciudad Juárez; ciudad del estado de Chihuahua, México.
Partido de Benito Juárez; partido de la provincia de Buenos Aires, Argentina.